It's Alright (qui en anglais signifie « C'est bon » ou « Tout va bien » ) peut désigner :

Chansons 
 It's Alright, chanson d'Adam Faith (1964)
 It's Alright, chanson des Pet Shop Boys (1988)
 It's Alright, chanson d'East 17 (1992)
 It's Alright, chanson de Ricky Martin (2006)

Voir aussi 
 It's Alright (I See Rainbows), album solo de Yoko Ono (1982).